Олег Шестаков:
 Шестаков, Олег Владимирович (рожд. 1976) — российский математик.
 Шестаков, Олег Игоревич (род. 1990) — российский спортсмен.